NSZ steht für:
 Narodowe Siły Zbrojne

NSZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Szczycieński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

nsz steht für:
 Nisenan (Sprache), ISO-639-3 Code

Abkürzung